Termin JBT ima više značenja.

 Teritorija Džervis Bej, autonomna teritorija Australije
 -{John Butler Trio}-, muzička grupa